Miss est le mot anglais équivalent au français mademoiselle.

Concours de beauté

Ce mot anglais est notamment employé dans les titres suivants :

Monde 
 Miss International
 Miss Monde
 Miss Terre
 Miss Univers

Afrique 
Miss Congo peut être :
 Miss Congo en 
 Miss Congo en

Europe 
 Miss Europe

Miss Allemagne

Miss Andorre

Miss Belgique

Miss Espagne

Miss France
Selon Geneviève de Fontenay,  (Émission Vis ma vie, diffusée le mardi ).
 Miss Teenager France
 Miss Ronde France
 Miss France Sourde
 Miss Deaf France
 Mini-miss, concours de beauté pour les enfants de moins de 13 ans. Ce concours est interdit en France en 2013

Miss Grèce

Miss Portugal

Miss Suisse

Autres usages 
 Miss, série télévisée (1977-1979)
 Miss, film français de Ruben Alves, sorti en 2020. 
 [ Tous les articles commençant par Miss]

Notes et références